Příjmení Doubravský nese více různých osobností:

 František Doubravský (1790–1867) – český hudební skladatel, sbormistr a varhaník
 Racek Doubravský z Doubravy (1470–1547) – český právník a latinsky píšící spisovatel
 Václav Šlosar-Doubravský (1873–1953) – český spisovatel a překladatel